WTM steht für:
 Wassertruppmann
Wiener Tramwaymuseum, Sammlung historischer Straßenbahnfahrzeuge
 Landkreis Wittmund (Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen)
 World Travel Monitor, touristisches Informationssystem

Abkürzung